Van Siclen Avenue – strada di Brooklyn, New York
Van Siclen Avenue – stazione della metropolitana di New York sulla linea BMT Jamaica
Van Siclen Avenue – stazione della metropolitana di New York sulla linea IND Fulton Street
Van Siclen Avenue – stazione della metropolitana di New York sulla linea IRT New Lots
Van Siclen Avenue – ex stazione della metropolitana di New York sulla linea BMT Fulton Street
Neptune Avenue, precedentemente Van Siclen Avenue – stazione della metropolitana di New York sulla linea IND Culver